Jean-Baptiste de Montesson (Paris, 1687 - Paris, ), mari de Charlotte Jeanne Béraud de La Haye de Riou, maîtresse en titre de Louis Philippe d'Orléans, fils de Jean-Baptiste de Montesson.

Biographie
Baptisé à Saint-Sulpice de Paris, en 1687. 

Il épousa en 1709, Marguerite-Iris de Poix, veuve de René-François de Viselou comte de Bienassis, morte après 1732.

Puis, il épousa Charlotte Jeanne Béraud de La Haye de Riou à l'âge de 70 ans. Il la laissa veuve en 1769, non sans l'avoir introduite à la Cour de Versailles. 

Après la mort de la duchesse d'Orléans en 1759, et peu de temps avant son veuvage, celle-ci devint la maîtresse en titre du  duc d'Orléans, prince du sang qu'elle appelait « Gros-Père ».

Jean-Baptiste de Montesson est mort à Paris âgé de 83 ans, et fut enterré aux Arcis de Meslay, 1769. Sa tombe fut violée pendant la Révolution française, et son corps, conservé par l'embaumement, outragé.

Notes et références

Source

Jean-Baptiste
Naissance en 1687
Naissance à Paris
Décès en juillet 1769
Décès à Paris